Nollet est un patronyme français, hypocoristique d'Arnold, Arnould (Arnaud) ou d'autres prénoms d'origine germanique ayant la même terminaison (Reinold, Bernold). 

Des variantes existent:
Nolet
Noullet, Noulet, Noulette
Noullez, Noulez
Naulez
Nole

Patronyme

Nollet
 Jean Nollet (1681-1735), facteur d'orgue français ;
 Jean Antoine Nollet (1700-1770), physicien français, surtout connu sous le nom de Abbé Nollet. Il existe, en son honneur, une rue Nollet dans le quartier des Batignolles à Paris;
 Roman Benedikt Nollet (1710-1779), facteur d'orgue allemand ;
 Paul de Nollet de Laipaud (1734-?), homme politique français ;
 Johann Bernhard Nollet (1748-1802), facteur d'orgue allemand ;
 Floris Nollet (1794-1853), physicien et inventeur belge ;
 Charles Nollet (1865-1941), général et ministre français ;
 Célestin Nollet (1894-1975), footballeur belge ;
 Isidore Charles Nollet (1898-1988), homme politique provincial canadien ;
 Léon Nollet (1932-2016), footballeur belge ;
 Jean-Marc Nollet (1970-) homme politique belge Ecolo et plusieurs fois ministre ;
 John Nollet, (1970-) coiffeur français ;
 Estelle Nollet (1977-), écrivaine française ;
 Samuel Nollet (2001-), joueur français de rugby à XV ;

Nolet
 Johannes Nolet de Brauwere van Steeland, (1815-1888), homme de lettres, linguiste hollando-belge, membre de l'académie royale de Belgique.
 Simon Nolet (1941-) ancien joueur de hockey sur glace.
 Jean-Paul Nolet, (né Jean-Paul Wawanoloat), (1924-2000), animateur de radio québécois.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français